Lavigny ist der Name zweier Gemeinden:

 Lavigny (Jura) im Département Jura, Frankreich
 Lavigny VD im Kanton Waadt, Schweiz